Chillum bezeichnet:
 alternativ das Shillum
 Chillum (Band), ein Nebenprojekt der Band Second Hand 1971